Morak steht für:
 ein Fluss in Osttimor, siehe Leometik

Morak ist der Familienname von:
 Franz Morak (* 1946), österreichischer Schauspieler, Sänger und Politiker 

Siehe auch:
 Morack
 Morag